Shakhsevan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Shakhsevan Vtoroye, ort, Bejläqan, 
 Shakhsevan Pervoye, ort, Bejläqan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar